David Zippel (1954) – paroliere statunitense
 Vittorio Zippel (1860-1937) – politico italiano

Pagine correlate 
 Sippel

Altri progetti